De hamer van Thor (boek), roman van Rick Riordan uit 2016
De hamer van Thor (De Rode Ridder), het 45ste stripverhaal uit de reeks van De Rode Ridder
De hamer van Thor (Suske en Wiske), een kort verhaal uit de reeks van Suske en Wiske
Mjölnir, de hamer van Thor